Rotrude di Treviri (circa 690-725) – prima moglie di Carlo Martello
 Rotrude (775-810) – figlia di Carlo Magno